Nostalgias – album di Amelita Baltar del 1975
 Nostalgias – album di Iva Zanicchi del 1981
 Nostalgias – album di Mina del 1998
 Nostalgias – singolo di Ara Malikian del 2018